Le tournoi de tennis de Los Angeles est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1988, classée en catégorie Tier II, se dispute du 8 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Gabriela Sabatini, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Patty Fendick et Jill Hetherington.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Los Angeles
 Saison 1988 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1988
Los Angeles
Sport en Californie en 1988
Tennis aux États-Unis en 1988
Tennis en août 1988